Arbor Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Arbor Lake (Minnesota), See im Crow Wing County
 Arbor Lake (Washington), See im King County